Первый дивизион 1957/1958 () — 13-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B 
 or relegation

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1957/58
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1957 году
Спорт в Норвегии в 1958 году